The Analyst (o Analyst) può riferirsi a:

 The Analyst (saggio) ("A Discourse addressed to an Infidel Mathematician"), un saggio di matematica del 1734 di George "Bishop" Berkeley (Google Books editions)
 The Analyst (giornale), giornale liberiano
 The Analyst (romanzo), romanzo di John Katzenbach

Riviste 
 The Analyst, rivista britannica del 1834-1840 di "scienza, letteratura, storia naturale e le belle arti" (Google Books editions)
 The Analyst, il primo nome (1874-1883) di Annals of Mathematics, rivista statunitense di matematica (Google Books editions)
 The Analyst (rivista di chimica), rivista britannica di chimica analitica (Google Books editions)
 The Analyst, or, Mathematical Museum, rivista statunitense di matematica
 The Analyst Magazine, rivista online